Rabo peut faire référence à :

Personnes

Patronyme 
 Hosni Abd Rabo (1984-), un football]ur égyptien ;
 Ali Rabo (1986-), un footballeur burkinabè.

Prénom 
 Abd Rabo Mansour Hadi (1945-), un homme politique yéménite ;
 Rabo Saminou (1986-), un footballeur nigérien.

Mot portugais 
Rabo signifie « queue » en portugais, d'où:
 Rabo de Ovelha («queue de brebis»), un cépage portugais ;
 Rabo-de-arraia («queue-de-raie»), une figure de capoeira.

Voir aussi 
 Rabobank (Raiffeisen-Boerenleenbank), une banque néerlandaise ;
 Équipe cycliste Rabo Liv Women.

Homonymie de patronyme